Лингвоцид, лингвицид — запретительные меры либо иные действия, направленные на уничтожение чужого языка. Рассматривается как подвид этноцида, целенаправленного разрушения культуры другого народа.

История термина 
Как особое явление, лингвоцид осознавался при разработке Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, одобренной Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций в 1948 году: в частности, правозащитник Рафаэль Лемкин, изобретатель термина «геноцид», стремился включить в список недопустимых действий запрет на использование языка в бытовом общении, в школе или в печати.

Слово «лингвоцид» образовано сложением  («язык») и , которое восходит к  («убиваю», «умертвляю»). Термин построен по аналогии со словами «геноцид» и «этноцид».

Автором термина считается Ярослав-Богдан Рудницкий. Будучи членом  в Оттаве, он впервые описал концепт «лингвоцида» в отчёте Комиссии в 1967 году. Более подробный анализ понятия он представил в брошюре «Лінгвіцид — Мововбивство» в 1976 году.

Трактовка 
Лингвоцид — целенаправленное уничтожение чужого языка. Он может быть рассмотрен как предельная форма лингвицизма — дискриминации по языковому признаку.

В 1968 году Специальный комитет по вопросам лингвоцида () сформулировал, что к актам лингвоцида следует относить действия, направленные на полное или частичное уничтожение, а также на воспрепятствование естественному развитию языка или диалекта, такие как:
 физическое уничтожение членов сообщества, говорящих на некотором языке или диалекте;
 принятие репрессивных мер, направленных на препятствие естественному развитию языка или диалекта;
 намеренное создание условий, в которых билингвальное сообщество вынужденно трансформируется в монолингвальное;
 запрет на использование языка в школах и средствах массовой информации вопреки воли этноязыковой группы;
 неоказание моральной и материальной поддержки этноязыковой группе, члены которой прилагают усилия к сохранению своих языка и культуры.

Примечания

Литература

Ссылки 

Социолингвистика
Дискриминация